Марголін — єврейське прізвище. Відомі носії:

 Марголін Арнольд Давидович — український дипломат, адвокат, громадський діяч і письменник, член Української партії соціалістів-федералістів.
 Марголін Давид Семенович — київський купець 1-ї гільдії, підприємець, меценат і громадський діяч.
 Марголін Веніамін Савелійович — російський радянський трубач і музичний педагог, професор Санкт-Петербурзької консерваторії, заслужений артист РРФСР.
 Марголін Михайло Володимирович — радянський конструктор стрілецької зброї.